Temperino – strumento per appuntire le matite
 Temperino – piccolo coltello pieghevole
 Temperino – casa automobilistica e motociclistica torinese, attiva dal 1907 al 1940